Per Pecker si può intendere:
 Talia Pecker – musicologa israeliana, moglie di Luciano Berio
 Pecker – film del 1998 diretto da John Waters
 1629 Pecker – asteroide della fascia principale